Les écoles théologiques sont les centres d'étude et d'exégèse biblique des premiers siècles du christianisme. Elles furent le foyer  des premières controverses christologiques.
Les principales sont :
L'école théologique d'Alexandrie, dite aussi le Didascalée. Sa méthode théologique était symbolico-allégorique. L'influence de Platon et du néoplatonisme y est manifeste.
L'école théologique d'Antioche. Sa méthode théologique était historico-littérale.
L'école théologique de Nisibe. 
L'école théologique d'Édesse occupe une place importante dans l'histoire du christianisme de langue syriaque.

Voir aussi 
 Séminaire (religion)
 Institut de théologie évangélique
 Théologie